Hieronder volgt een lijst van plaatsen in Telemark in alfabetische volgorde in de provincie Telemark in Noorwegen. 

De lijst is exclusief de steden in Telemark. Zie ook de lijst van plaatsen in Noorwegen en de lijst van Noorse steden.

Telemark
Telemark